Detta är en lista över sjöar i Forshaga kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Forshaga kommun.

Lista

Forshaga kommun
 Lista